Чемпионат Европы по мини-футболу среди женщин () — главное соревнование национальных сборных по мини-футболу, проводимое под эгидой УЕФА. Впервые турнир был проведён в 2019 году. Турнир будет проводиться раз в два года.

Результаты

Результаты по странам

Все участники чемпионатов Европы по мини-футболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по мини-футболу среди женщин на сайте UEFA